FFAR kan avse:
 FFAR– ett amerikanskt raketvapen under andra världskriget, se Forward Firing Aircraft Rocket 
 FFAR – ett amerikanskt raketvapen under Koreakriget och Vietnamkriget, se Folding-Fin Aerial Rocket